Исторические книги — один из разделов христианского библейского канона, в котором собраны книги, хронологически излагающие историю древнего Израиля от завоевания Ханаана до возвращения из плена при Ездре и Неемии. Раздел представлен ещё в древнейших унциальных рукописях Септуагинты, а также у некоторых раннехристианских авторов.

Состав 
В ранней церкви в раздел исторических книг также включали Пятикнижие, начиная историю от сотворения мира, описанного в Книге Бытия. В современной исагогике в этот раздел традиционно включают следующие книги Ветхого Завета:
 Книга Иисуса Навина, 
 Книга Судей Израилевых, 
 Книга Руфь, 
 4 Книги Царств, 
 2 Книги Паралипоменон, 
 Книга Ездры 
 Книга Есфири

Примечания 

Ветхий Завет
Книги Ветхого Завета